Савостіна Юлія Юріївна (нар.11 квітня 1979 року, м. Суми, Україна) — українська підприємиця, блогерка та журналістка. Кореспондентка, телеведуча та продюсерка програм на телеканалах СТБ, ICTV, 2+2 та UA:Перший.

Біографія

Освіта 
У 2002 здобула освіту в Київському державному інституті театральної творчості ім. Карпенка-Карого, за спеціальністю "Кінознавство".

Кар’єра 

Почала роботу у ЗМІ у 1995 році, спочатку в газеті "Аргументи і Факти. Україна", а потім на телеканалі СТБ Україна як спеціальний кореспондент, ведуча економічних новин та продюсерка програм.

Згодом працювала кореспонденткою на телеканалі ICTV у програмі "Факти". Також була автором і телеведучою програми "Ділові Факти".

У 2005-2006 роках працювала виконавчим продюсером на телеканалі 2+2. 

У період з 2006 по 2007 рік була директором з розвитку бізнесу в агентстві "Новий Імідж", а з 2007 по 2009 рік - директором агентства стратегічних комунікацій.

З 2009 по 2010 рік працювала в Національній телекомпанії України, де була керівником управління зі зв'язків з громадськістю та 3MI. У той же час вона працювала PR-директором Дитячого Євробачення, яке проводилося у Києві в 2009 роціта телеведучою на UA:Перший.

З 2010 по 2014 генеральний директор PR-агенції «Піллар ПР».

3 2013 року авторка та ідеологиня проекту «Made in Ukraine», а з 2018 року голова правління ГС «Мейд ін Юкреін».

У 2017 увійшла до переліку найвпливовіших жінок України за версією журналу Фокус.

Сім’я 
Чоловік — Андрій Заблоцький, політолог. Донька — Ліза.

Примітки

Посилання 
 

 

 

 

 

 

 

Телеведучі
Журналісти
Блогери
Підприємці
Журналістки
Телеведучі «СТБ»
Телеведучі «ICTV»
Телеведучі каналу «UA:Перший»